Кутардон (устар. Уналдон, ) — река в России, протекает в Алагирском районе республики Северная Осетия-Алания. Длина реки составляет 10 км, площадь водосборного бассейна 34,8 км².

Начинается на северном склоне хребта Чихациртит, течёт на север через сёла Холст, Верхний и Нижний Унал. Устье реки находится в 49 км по правому берегу реки Ардон в Нижнем Унале.

Основной приток — ручей Цагатдон, впадает справа.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ардон. Речной бассейн реки — реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020000112108200003269.

Примечания 

Реки Северной Осетии
Притоки Ардона